Civitanovesi – abitanti di Civitanova Marche
Civitanovesi – abitanti di Civitanova del Sannio